Антре́г-сюр-Трюйе́р (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Антрег-сюр-Трюйер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12094.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 33 км к северу от Родеза.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 644 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 448 были экономически активными, 196 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 448 активных работали 413 человек (226 мужчин и 187 женщин), безработных было 35 (12 мужчин и 23 женщины). Среди 196 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 101 — пенсионерами, 68 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век)
 Мост через реку Трюйер (XIV век). Памятник истории с 1927 года
 Дом Вьялет (XVI век). Памятник истории с 1928 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон